

События 
 Гибель Дориэя в войне с карфагенянами.
 508/507 — Афинский архонт Исагор, сын Тисандра.
 508/507 — Клеомен I вступил в Аттику с отрядом. Из Афин изгнано 700 семейств. Попытка установить олигархию 300 во главе с Исагором. Возмущение демоса. Клеомен и Исагор осаждены на акрополе и были вынуждены удалиться. Возвращение Клисфена.

Римская республика 
 Консулы: Публий Валерий Публикола (во 2-й раз) и Тит Лукреций Триципитин.
 508 (500) — Ларс (Ларт) Порсена, царь Клузия (Этрурия), осадил Рим. По легенде, был вынужден отступить, поражённый мужеством римских героев — Горация Коклеса, Гая Муция Сцеволы и Клелии.

Китай 
 2-й год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 В 5 луне, в день жэнь-чэнь в столице Лу ворота Чжи-мынь и дома по обе стороны от них сгорели, а в 10 луне были вновь отстроены.
 Осенью чуская армия потерпела поражение от У.

Родились 
 Леонид I

См. также

Примечания